Az országútikerékpár-világbajnokság a Nemzetközi Kerékpáros-szövetség (UCI) által minden évben kiírt országúti kerékpáros világbajnokság. A világbajnokság három fő versenytípusból áll: lehet országúti mezőnyverseny, időfutam és 2012-től csapatidőfutam is.

Versenytípusok 

Férfi mezőnyverseny
Férfi időfutam
Férfi csapatidőfutam
U23-as férfi mezőnyverseny
U23-as férfi időfutam
Junior férfi mezőnyverseny
Junior férfi időfutam
Női mezőnyverseny
Női időfutam
Női csapatidőfutam
Junior női mezőnyverseny
Junior női időfutam

Az összes versenyfajtában a nemzetek versenyeznek egymással (mint a többi sportágban), kivétel ez alól az újra visszahozott csapatidőfutam, ahol a gyári csapatok harcolnak a bajnoki címért. A kategóriák győztese a következő világbajnokságig viselheti a szivárványszínű trikót, a győztes versenyszámban.

Érmesek
Az alábbi táblázatok az országútikerékpár-versenyzés (mezőnyverseny és időfutam) világbajnoki dobogósait ismertetik.

Férfiak

Mezőnyverseny

Időfutam

Nők

Mezőnyverseny

Időfutam

Források 
 Peter Matthew, Ian Morrison, Radó Péter szerk.: Guinness sport-enciklopédia. Solaris Kft., 1991.
 Walter Umminger: A sport krónikája. Officina Nova, Budapest, 1992.
 Sports123
 AZ UCI hivatalos honlapja
 Férfi és női időfutam
 Női mezőnyverseny 
 Férfi mezőnyverseny

Kapcsolódó szócikkek 
 Országútikerékpár-versenyzés

Kerékpársport témájú listák
Kerékpársport